Miejscowości i gminy  w Rumunii
 Piatra – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Chiuza
 Piatra – gmina w okręgu Teleorman
 Piatra – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Piatra
 Piatra – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Mihail Kogălniceanu
 Piatra – wieś w okręgu Prahova, w gminie Cocorăștii Colț
 Piatra – wieś w okręgu Prahova, w gminie Drajna
 Piatra – wieś w okręgu Prahova, w gminie Provița de Jos
 Piatra – wieś w okręgu Tulcza, w gminie Ostrov

Zobacz też
 Piatra Albă
 Piatra Olt
 Piatra Craiului
 Piatra Neamț
 Trolejbusy w Piatra Neamț
 Ceahlăul Piatra Neamț
 Piatra Neamț (stacja kolejowa)